Aline Bonami (née Nivat), mathématicienne française, sœur de Georges et de Maurice Nivat ;
 Anne Nivat, (1969- ), grand reporter, reporter de guerre et écrivain français, fille de Georges Nivat ;
 Georges Nivat, (1935- ), universitaire français spécialiste de la Russie, père de Anne Nivat ;
 Maurice Nivat, (1937-2017), chercheur français en informatique, frère de Georges Nivat ;

Patronyme français